Гордонские хайлендеры или Гордонские горцы () — пехотный полк Британской армии, существовавший с 1881 по 1994 годы и названный в честь шотландского клана Гордон. В его рядах служили выходцы из Абердина и Северо-Восточной Шотландии.

История

Образование 

Полк образован 1 июля 1881 года в разгар реформ Хью Чайлдерса путём объединения 75-го Стирлингширского пехотного полка и , которые стали, соответственно, 1-м и 2-м батальоном полка.

75-й Гордонский полк был образован в 1787 году военачальником британской армии Робертом Эберкромби для службы в Индии, где отлично зарекомендовал себя. Участвовал во Второй англо-бурской войне, проходил службу в Британской Индии (в том числе и в Северо-Западной пограничной провинции) и Египте. В 1881 году 75-й полк, находясь на Мальте, был преобразован в 1-й батальон Гордонских хайлендеров. В 1882 году он уже как батальон проходил службу в Египте, отличившись в битве при Тель-Эль-Кебире и Нилско-Суданской кампании (сражения при Эль-Тебе 29 февраля 1884 года и Тамае 13 марта 1884 года).

92-й полк ранее назывался 100-м полком и был образован в 1794 году по распоряжению Александра Гордона, 4-го герцога Гордона (92-й номер он получил в 1798 году). Он участвовал в войнах против Наполеоновской Франции в Испании, сражался при Ватерлоо, а также нёс службу в Афганистане и Южной Африке. Во время Второй англо-афганской войны он совершил марш от Кабула до Кандагара; участвовал в обеих англо-бурских войнах.

В октябре 1897 года во время штурма Даргайских высот у пехотного полка появился самый известный кавалер Креста Виктории: это был волынщик Джордж Файндлейтер, который во время штурма высот был ранен в обе ноги, но продолжал играть на волынке, поддерживая боевой дух.

Первая мировая война 

В составе полка Гордонских хайлендеров в Первую мировую войну был 21 батальон: все батальоны несли службу на Западном фронте и воевали в Италии, отметившись 65 благодарностями или «воинскими почестями».
 1-й и 2-й батальоны были немедленно включены в состав Британских экспедиционных сил после начала войны (1-й — в состав 8-й бригады 3-й пехотной дивизии, 2-й — в состав 20-й бригады 7-й пехотной дивизии), а 3-й батальон резерва остался в Абердине для охранной службы.
 Дополнительно 1/4-й (Абердинский), 1/5-й (Бучанский и Форматинский), 1/6-й (Баннфширский и Донсайдский) и 1/7-й (Дисайдский) батальоны были включены в 153-ю (2-ю горную) бригаду 51-й (горской) пехотной дивизии, известную под названием «Гордонская бригада» по причине наличия большой доли призывников из полка Гордонских хайлендеров (фигурировало до мая 1915 года).
 Ещё 8 батальонов Территориальной обороны (2/4-й, 2/5-й, 2/6-й, 2/7-й, 3/4-й, 3/5-й, 3/6-й и 3/7-й) составляли своеобразную вторую линию британской островной обороны на случай немецкого вторжения. Однако эти батальоны были очень плохо вооружены и оснащены, поэтому не покидали пределов Британских островов. Четыре батальона вспомогательной службы с 8-го по 11-й были сформированы по распоряжению лорда Китченера (9-й батальон стал фактически сапёрным). В 1916 году был сформирован 1-й гарнизонный батальон для службы в Индии.

Как ни странно, но сам полк не участвовал непосредственно в сражениях; его личный 2-й батальон был отправлен на помощь британско-французским войскам в Италию, которые понесли огромные потери после битвы при Капоретто. Всего же насчитывается 50 тысяч солдат, призванных в полк в годы Первой мировой войны: из них 9 тысяч погибли на полях сражений, 20 тысяч были ранены или пропали без вести. Известнейшим ветераном Первой мировой, служившим в полку Гордонских хайлендеров, был певец Джимми Макбет.

Вторая мировая война 
27 благодарностей полк Гордонских хайлендеров получил за бои во Франции (1940), Британскую Малайзию, Северную Африку, высадку в Италии и сражения во Франции в 1944—1945 годах.
 1-й и 5-й батальоны в составе 51-й пехотной дивизии сражались во Франции в 1940 году, но близ Сен-Валери-эн-Ко они были окружены немецкими войсками и капитулировали. В августе 1940 1-й батальон был переформирован и продолжил службу.
 2-й батальон составлял часть сил Британской армии в Малайзии и участвовал в Сингапурской обороне, которая также окончилась разгромным поражением британцев: в японский плен попали 130 тысяч человек, а потери 2-го батальона стали крупнейшими за всю его историю участия во Второй мировой войне. В мае 1942 года на основе 11-го батальона 2-й батальон был воссоздан и включён в 15-ю шотландскую пехотную дивизию. В 1944 году он участвовал в боях во Франции: на основе 2-го батальона появилась 227-я (горская) пехотная бригада, составленная по большому счёту из молодых солдат. Славу батальону принесли сражения за местечки Шё и Турвилль-сюр-Одон во Франции, а также бои в Нидерландах и осада города Ульцен в Германии.
 4-й батальон города Абердин 1 ноября 1941 был прикреплён к артиллерийскому полку и расширился до 92-го противотанкового полка Королевского полка артиллерии, а затем вошёл в 9-ю бронетанковую дивизию. В боях не участвовал.
 6-й банфширский батальон переведён из 51-й дивизии, в 1940 году капитулировал во Франции. После воссоздания включён во 2-ю пехотную бригаду при 1-й пехотной дивизии. Участвовал в боях в Северной Африке и Италии, до конца войны потом служил в гарнизоне Палестины.
 7-й (марский и мирнский) батальон служил в 51-й дивизии в годы войны.
 8-й батальон города Абердин расширился до 100-го противотанкового полка, был частью 2-й пехотной дивизии и воевал в Бирме.
 9-й донсайдский батальон (из 9-й пехотной дивизии) изначально служил на Шетландских островах. Объединён с 5-м батальоном и продолжил обучение в Индии. В 1942 году расширен до 116-го танкового корпуса, в составе 255-й индийской танковой бригады воевал в Бирме и участвовал в освобождении Бирмы от японской оккупации.
 Батальоны Лондонских шотландцев несли гарнизонную службу в Лондоне.

Роспуск 
Гордонские хайлендеры продолжили службу уже в Малайзии и Северной Ирландии после войны. 17 сентября 1994 Гордонский хайлендский полк объединился с  Собственным Её Величества хайлендским полком (сифортско-камеронский) в Хайлендский полк (сифортско-гордонско-камеронский) (ныне 4-й батальон Королевского полка Шотландии). В 1997 году в Абердине в здании штаб-квартиры полка был открыт Музей Гордонских хайлендеров.

Символика 
Оригинальный тартан 75-го пехотного полка, очевидно, восходит к тартану клана Кэмпбелл. 92-й пехотный полк использовал тартан с жёлтой полосой, как у клана Гордон. Основным маршем Гордонских хайлендеров являлась песня The Cock o' the North, однако также исполнялись песни St Andrew's Cross и 'The Garb of Old Gaul.

 Личный состав 

 Командиры полка 

С 1881 по 1994 годы полком командовали следующие лица:
 1881—1890 (1-й батальон, ранее 75-й полк: генерал сэр 
 1881—1884 (2-й батальон, ранее 92-й полк): генерал сэр Марк Керр Атерли ()
 1884—1895 (2-й батальон до 1890): генерал сэр 
 1895—1897: генерал-лейтенант сэр Чарльз Эдвард Парк Гордон ()
 1897—1912: фельдмаршал сэр Джордж Стюарт Уайт
 1912—1914: генерал сэр 
 1914—1939: генерал сэр Иан Стендиш Монтайт Хэмилтон ()
 1939—1948: генерал-майор сэр Джеймс Лодердейл Джилберт Бёрнетт ()
 1948—1958: полковник Уильям Джеймс Грэм ()
 1958—1965: бригадир 
 Май—сентябрь 1965: вакантно''
 1965—1978: генерал-лейтенант сэр 
 1978—1986: генерал-лейтенант сэр 
 1986—1994: генерал-лейтенант сэр

Кавалеры Креста Виктории 
  (75-й пехотный полк, восстание сипаев, 1857)
  (75-й пехотный полк, восстание сипаев, 1857)
  (75-й пехотный полк, восстание сипаев, 1857)
 Джордж Стюарт Уайт (92-й пехотный полк, Афганистан, 1879)
  (92-й пехотный полк, Афганистан, 1879)
  (Индия, 1897)
  (Индия, 1897)
  (Вторая англо-бурская война, 1899)
  (Вторая англо-бурская война, 1899)
  (Вторая англо-бурская война, 1900)
  (Вторая англо-бурская война, 1900)
  (Вторая англо-бурская война, 1900)
  (Вторая англо-бурская война, 1900)
  (Франция, 1914)
  (Франция, 1914)
  (Франция, 1917)
  (Франция, 1918)
  (Италия, 1944)

Дружественные подразделения 
  5-й батальон Викторианского шотландского полка
  5-й и 6-й батальоны Королевского викторианского полка
  5-й/7-й батальон Королевского австралийского полка
  48-й хайлендский полк
  Торонтский шотландский (личный королевы Елизаветы, королевы-матери) полк
  Кейптаунские хайлендеры

Примечания

Литература 
 Forty, George (1998). British Army Handbook 1939–1945. Sutton Publishing. ISBN 0-7509-1403-3.
 Royle, Trevor (2007). The Gordon Highlanders A Concise History. Mainstream Publishing Company. ISBN 9781845962708.

Ссылки 

 Официальный сайт музея полка Гордонских хайлендеров 
 Сайт, посвящённый полку 
 Фильм «Gordon Highlanders» 1899 года из архива Национальной библиотеки Шотландии 

Пехотные полки Великобритании
Воинские части и формирования, созданные в 1881 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1994 году